Ziguy Badibanga, né à Evere le , est un joueur de football belge d'origine congolaise évoluant actuellement au FK Ordabasy Chimkent.

Carrière 
Après avoir effectué presque toute sa formation au RSC Anderlecht, il intègre le noyau de l'équipe première en 2009. Le , Badibanga fait sa première apparition en championnat. Il remplace Thomas Chatelle lors d'un match contre Zulte Waregem.

Lors d'un match à l'extérieur en fin de saison, face au KV Courtrai, il remplace une fois de plus Thomas Chatelle à la  de jeu. À la , il reçoit son premier carton jaune pour une faute sur Laurent Ciman. Quelques minutes plus tard, Badibanga inscrit son premier but avant de se faire exclure pour un second avertissement.

La saison suivante, il obtient peu de temps de jeu et lors de sa titularisation face au Sporting Charleroi, il n'est pas satisfaisant et est remplacé à la pause. Par contre, le , lors du dernier match de la saison régulière face au KAA La Gantoise, il saisit sa chance et offre notamment une passe décisive à Romelu Lukaku.

Le , titulaire face au KAA La Gantoise, lors de la  des Play-Off 1, il inscrit un but et offre de nouveau une passe décisive à Romelu Lukaku.

Le , il est prêté pour 6 mois à De Graafschap. Pour son premier match, il est désigné comme le meilleur joueur de son équipe, malgré une défaite 0-2, et a rapidement séduit le public de Doetinchem. Il termine la saison aux Pays-Bas puis revient à Anderlecht. Barré par la concurrence, il est prêté pour un an au Sporting Charleroi, où il ne s'impose pas comme un titulaire indiscutable. En juillet 2013, il est autorisé par la direction anderlechtoise à quitter le club et il rejoint alors le PAE Ergotelis Héraklion, tout juste promu dans le championnat grec.né d'une famille des plusieurs enfants 7 garçons et une fille et dans les 7 y'a aussi des footballeurs

Palmarès 
 Champion de Belgique en 2010 avec le RSC Anderlecht
 Championnat de Moldavie en 2017
 Coupe de Moldavie en 2017

Références

Liens externes 
 

Naissance à Evere
Naissance en novembre 1991
Footballeur belge
Footballeur congolais (RDC)
Joueur du Royal Sporting Club Anderlecht
Joueur du De Graafschap Doetinchem
Joueur du Royal Charleroi Sporting Club
Joueur de l'Ergotelis Héraklion
Joueur du PAE Asteras Tripolis
Joueur de l'Omónia Nicosie
Joueur du Sheriff Tiraspol
Joueur de l'Ordabasy Chymkent
Joueur du Chakhtior Karagandy